Балашов, Юрий Сергеевич (1931—2012) — российский паразитолог, член-корреспондент РАН.
 Балашов, Юрий Сергеевич (род. 1949) — советский и российский шахматист.